Лей () — провинция в Таиланде. Находится в регионе Исан.

Географическое положение 
Располагается на северо-востоке Таиланда на границе с Лаосом, однако имеет много общего с северо-западной частью страны, и даже носит прозвище «Северо-Восточного Мэхонгсона». Регион окружён горными хребтами, изобилующими различными видами растительности.

Самыми известными вершинами являются  (именем которой назван крупный ), Пху Луанг и .

Климат 
Средняя температура в регионе относительно низка из-за наличия большого количества гор и рек. Однако может непредсказуемо опуститься очень низко зимой или подняться очень высоко летом.

Административно-территориальное деление 

Провинция разделена на 14 районов (Ампхе), которые подразделяются на 89 коммун (тамбоны) и 839 сёл (мубаны):

Экономика 
Основной доход провинции приносит сельское хозяйство — в основном, выращивание различных зерновых культур: орехов макадамия, маракуйи и аравийского кофе в высокогорье, бананов, кунжута и каучука в долинах.

Важной статьёй доходов является туризм.

Туризм 
Провинция Лей привлекает своими природными красотами в основном экотуристов. Интересны также и некоторые культурные традиции: в частности, фестиваль .

Ссылки 
 Loei // The Tourism Authority of Thailand

Провинции Таиланда